Малюгина — многозначный оним.

 антропоним
 Малюгина — женская форма фамилии Малюгин. Самая известная носительница — Малюгина, Татьяна Андреевна (1895—1941) — командир санитарного взвода Ростовского стрелкового полка народного ополчения.
 топоним
 Малюгина — поссесив от онима Малюгин (чья деревня? Малюгина). Среди них: деревня Малюгина в Вагайском районе Тюменской области.